Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1980 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 19 en 20 januari 1980 op de ijsbaan Leangen Kunstis in Trondheim. Er namen 25 schaatsers uit 11 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Jan Egil Storholt, die de Europese titel in 1979 te Deventer had veroverd. De Noor Kay Arne Stenshjemmet veroverde zijn tweede Europese titel.

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1980
Langebaanschaatsen in 1980
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Trondheim
Schaatsen 1980